Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Каролін Гарсія з рахунком 3–6, 4–6.

Сіяні гравчині 

 Єлена Янкович (фінал)
 Слоун Стівенс (1 коло)
 Карін Кнапп (1 коло)
 Анна Кароліна Шмідлова (1 коло)

 Каролін Гарсія (переможниця)
 Ваня Кінґ (півфінал)
 Паула Ормаечеа (2 коло)
 Лурдес Домінгес Ліно (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 

  Ніколь Гіббс (кваліфікувалася)
  Лара Арруабаррена (кваліфікувалася)
  Адріана Перес (1 коло)
  Флоренсія Молінеро (кваліфікувалася)
  Сача Вікері (кваліфікувалася)
  Джулія Коен (2 коло)
  Сопія Шапатава (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)
  Анастасія Гримальська (1 коло)

Кваліфікувалися 

  Ніколь Гіббс
  Лара Арруабаррена
  Сача Вікері
  Флоренсія Молінеро

Щасливі лузери 

  Сопія Шапатава
  Ірина Хромачова

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Copa Sony Ericsson Colsanitas, одиночний розряд
2014